es una AV Idol japonesa, representada por Krone. Konishi debutó en 2013 como AV Idol, siguiendo una temática lolita. En julio de 2014, fue votada como actriz más popular y sexy tras aparecer en un video pornográfico basado en el videojuego Yakuza.

Referencias

Enlaces externos 
 Twitter oficial

Actrices pornográficas de Japón